Лос Манзанос има више значења:

 Лос Манзанос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Манзанос (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Манзанос (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Манзанос (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Манзанос, Ранчо Вијехо (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Манзанос (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Манзанос (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Манзанос (Закапоастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Манзанос (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику